Inneres Schwabinger Tor bezeichnet im Gegensatz zum Äußeres Schwabinger Tor oder einfach nur „Schwabinger Tor“ genannten Stadttor im Norden der äußeren Stadtmauer Münchens eines der beiden im Norden der inneren Stadtmauer gelegenen Tore.

 Meist wird diese Bezeichnung für das auch Hinteres Schwabinger Tor oder Wilbrechtsturm genannte und im Nordwesten am Ende der Weinstraße liegende Tor verwendet.
 Gelegentlich wird diese Bezeichnung aber auch für das sonst allgemein Vorderes Schwabinger Tor oder Krümleinsturm genannte und im Nordosten am Ende der Dienerstraße liegende Tor verwendet.